Niemcy:
 Föritz – część gminy (Ortsteil) Föritztal, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Sonneberg
 Föritz – rzeka, dopływ Steinach

Zobacz też:
 Föritztal